Caligari ist der Familienname von
 Claudio Caligari (1948–2015), italienischer Regisseur

Caligari bezieht sich außerdem auf:
 Das Cabinet des Dr. Caligari, deutscher Horrorfilm (1920)
 Caligari Filmbühne, kommunales Kino in Wiesbaden
 Caligari Filmpreis
 Caligari Film, Filmproduktionsunternehmen in München

Siehe auch:
 Calegari